W Rumunii
 Frâncești – gmina w okręgu Vâlcea
 Frâncești – wieś w okręgu Gorj, w gminie Peștișani
 Frâncești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Frâncești
 Frâncești-Coasta – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Muereasca